Callianassa är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Leach 1814. Callianassa ingår i familjen Callianassidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Callianassa